Voici la liste des planètes mineures numérotées de 122001 à 123000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 122001 à 123000

122001-122100

122101-122200

122201-122300

122301-122400

122401-122500

122501-122600

122601-122700

122701-122800

122801-122900

122901-123000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000